

Cinema 
 No controles – film del 2010 diretto da Borja Cobeaga

Musica 
 No controles – singolo degli Olé Olé del 1983
 No Controles – singolo di Dj Lhasa del 2004
 No Controles (C.Y.T. Remixes) – singolo di Dj Lhasa del 2004
 No Controles – album degli Stereo Total del 2009